Grand Prix Velké Británie 1983 (oficiálně XXXVI Marlboro British Grand Prix) se jela na okruhu Silverstone v Silverstonu ve Velké Británii dne 16. července 1983. Závod byl devátým v pořadí v sezóně 1983 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Externí odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1983
Grand Prix Velké Británie